Armijna grupa - dawniej, doraźnie tworzony związek operacyjny szczebla armijnego przeznaczony do wykonywania samodzielnych działań operacyjnych.

Przypisy

Bibliografia 
 

Sztuka operacyjna